Brantner steht für:

 Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbau, österreichischer Hersteller von landwirtschaftlichen Kippanhängern
 Brantner Gruppe, österreichisches Transport- und Abfallunternehmen

Brantner ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Brantner (* 1979), deutsche Politikwissenschaftlerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdEP, MdB
 Ignaz Brantner (1886–1960), österreichischer Schauspieler, Autor, Operetten-Librettist und Theaterdirektor
 Nipso Brantner (1935–1996), österreichischer Geiger

Siehe auch:
 Brandner
 Brandtner
 Prantner